

Geografia

Austria 
 Hagenberg – frazione di Fallbach, comune nel distretto di Mistelbach (Bassa Austria)
 Hagenberg im Mühlkreis – comune nel distretto di Freistadt (Alta Austria)

Danimarca 
 Hagenberg – antico nome tedesco di Havnbjerg Sogn, ex comune ora frazione del comune di Sønderborg (Danimarca meridionale)